Heidenreich est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par : 
 Gert Heidenreich (1944-), écrivain allemand ; 
 Herbert Heidenreich (né en 1954), footballeur allemand ;
 Henrietta Heidenreich (XIXe) compositrice allemande ;
 Jon Heidenreich (1972-) est un catcheur américain ;
 Jean-François Heidenreich (1811-1872) est un bourreau français.

Patronyme germanique
Patronyme allemand